Гринки — фамилия и название населённых пунктов:
  — американский музыкант и композитор.
 Гринки, Зак (род. 1983) — американский профессиональный бейсболист.

Белоруссия 
 Гринки — агрогородок в Свислочском районе Гродненской области.
 Гринки — деревня в Слонимском районе Гродненской области.